Velikaja může znamenat:
 Velikaja (přítok Pskovského jezera) — řeka ve Pskovské oblasti v Rusku, přítok Pskovského jezera
 Velikaja (přítok Anadyrského zálivu) — řeka v Čukotském autonomním okruhu v Rusku, přítok Anadyrského zálivu
 Velikaja (přítok Vjatky) — řeka v Kirovské oblasti v Rusku, přítok Vjatky